Ölbrunn ist der Ortsname von

 Ölbrunn (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ölbrunn (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ölbrunn (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Ölbronn-Dürrn